Хайт (Хаит) — фамилия еврейского происхождения. От  — «портной».

Известные носители:

 Хайт, Аркадий Иосифович (1938—2000) — советский писатель-сатирик, драматург и сценарист.
 Хаит, Борис Григорьевич — президент страховой группы «Спасские ворота», вице-президент Российского еврейского конгресса.
 Хаит, Валерий Исаакович (род. 1939) — украинский писатель, поэт, драматург, сатирик, журналист и телеведущий. В 1960-х гг. — капитан знаменитой одесской команды КВН.
 Хайт, Владимир Львович (1933—2004) — архитектор, искусствовед, историк и теоретик архитектуры, вице-президент РААСН.
 Хайт, Галит (род. 1975) — израильская фигуристка (танцы на льду), тренер по фигурному катанию.
 Хаит, Леонид Абрамович (1928—2017) — советский и израильский режиссёр, театральный педагог, драматург, создатель и руководитель театра «Люди и куклы».
 Хаит, Ростислав Валерьевич (род. 1971) — украинский актёр, сценарист и продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И».
 Хайт, Шир (1942—2020) — американская феминистка и сексолог.
 Хайт, Юлий Абрамович (1897—1966) — советский композитор, автор музыки к песне «Авиамарш».

См. также 
 Хаит
 Хаят
 Хайтс